Helmand (provincie), een provincie van Afghanistan
Helmand (rivier), een rivier in Afghanistan